Florian Dörfler bezeichnet

 Florian Dörfler (Elektroingenieur), Professor an der ETH Zürich
 Florian Blüchel, (* 1984) deutscher Ringer mit dem Geburtsnamen Dörfler